

Красино — село, община Крумовград, Кирджалійська область

Красино — село, Дубьонський район, Мордовія
 Красино — присілок, Устюженський район, Вологодська область